Joseph Klein kan syfta på bland andra:

* Joseph Klein (1802–1862), tysk musiklärare och komponist
 Joseph Klein (1896–1976), tysk teolog och filosof